NGC 3711-1
NGC 3711-2